, né le , est un astronome amateur japonais. Il est né à Hokkaidō et est membre de la société japonaise d'astronomie et de l'. Au travers d'articles et de l'encadrement de jeunes associés, ce chasseur d'astéroïdes est à l'origine de la découverte de plus de 600 astéroïdes. D'après le centre des planètes mineures, il en a découvert 671 entre 1987 et 2000, dont 661 avec un co-découvreur (principalement avec Kin Endate : 571).

Il est l'auteur ou le coauteur des publications japonaises , , , parmi d'autres. Il contribue fréquemment à la revue japonaise .

L'astéroïde (4155) Watanabe porte son nom.

Astéroïdes découverts

Quelques astéroïdes nommés par Kazurō Watanabe 
  (6562)
  (7241)
  (12127) - Nommé d'après le fameux détective de la période Edo, Rinzō Mamiya
  (12713) - Nommé d'après le musée de Sapporo, Tentaikojō

Liste complète

Notes et références

Liens externes 
 
 .

Astronome japonais du XXe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Naissance en mai 1955
Astronome amateur
Éponyme d'un objet céleste